Погляд:

 Погляд — точка зору, думка, переконання
 Погляд — в теорії баз даних — це збережений запит, доступний як віртуальна таблиця, що складається з результатів запиту
 Погляд — один із способів невербальної передачі інформації за допомогою очей
 «Погляд» — незалежна інформаційна агенція (Новини Київської області): газета, декілька інтернет-порталів, та кабельний телеканал
 «Погляд» — анімаційний фільм 1984 року студії Київнаукфільм, режисер — Євген Сивокінь.
 «Взгляд» () — радянська й російська телепрограма, що виходила в 1987—2001 роках.

Див. також 
 Взгляд